Jméno a příjmení Děnis Davidov nosilo nebo nosí více osob:

 Děnis Davydov (fotbalista) (* 1995) – ruský fotbalista
 Děnis Igorjevič Davydov (* 1985) – ruský sambista
 Děnis Vasiljevič Davydov (1784–1839) – ruský básník a voják, generálporučík jezdectva